Иван Васильевич Кондратенко (1923—1971) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Иван Кондратенко родился 23 апреля 1923 года в селе Александровка (ныне — Ширяевский район Одесской области Украины). После окончания неполной средней школы заведовал клубом в Александровке. В 1942 году Кондратенко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С января 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К августу 1943 года старший сержант Иван Кондратенко командовал орудием 611-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 6-й гвардейской армии Воронежского фронта. Отличился во время Курской битвы.

5 августа 1943 года в районе села Томаровка Яковлевского района Белгородской области батарея Кондратенко была атакована 30 танками противника. В бою все орудия, кроме орудия Кондратенко, были уничтожены. Заменив собой выбывшего из строя наводчика, несмотря на полученное ранение. Кондратенко продолжал вести бой, уничтожив 2 тяжёлых и 3 средних танка, а также подбив ещё 2 танка. 21 августа батарея Кондратенко была атакована 18 танками. В бою весь его расчёт выбыл из строя, но Кондратенко, работая за троих, в одиночку уничтожил 1 тяжёлый и 2 средних танка, 1 САУ, благодаря чему противник не смог прорваться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» старший сержант Иван Кондратенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2578.

В дальнейшем Кондратенко участвовал в битве за Днепр на Букринском и Лютежском плацдармах, освобождении Украинской ССР, Венгрии, Австрии. После окончания войны он был демобилизован. Проживал в селе Заводовка Березовского района Одесской области Украинской ССР, работал заместителем директора местного техникума по хозчасти. Скоропостижно скончался 23 апреля 1971 года, похоронен а Заводовке.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина
 орден Отечественной войны 2 степени
 медаль «За отвагу»

Примечания

Литература 

 Исаев С. И., Левченко В. Н. «Герои — освободители Харьковщины», Харьков, 1988.
 Подвиг во имя жизни. — Одесса, 1984.
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Березовском районе